Minette ist

 ein weiblicher französischer Vorname, die verkürzte bzw. verkleinerte Form von Guillemette, siehe Wilhelmine

in der Geologie:
 die Bezeichnung für ein sedimentäres Eisenerz, das besonders in Lothringen und Luxemburg abgebaut wurde, siehe Minette (Erz)
 die Bezeichnung für ein lamprophyrisches Kalk-Alkali-Ganggestein, siehe Minette (Ganggestein)

in der Geografie:
 eine Region im äußersten Südwesten von Luxemburg, in der aufgrund der Minette-Erzvorkommen die Eisen- und Stahlindustrie des Landes konzentriert ist, und die den Übergang vom Gutland zum Lothringer Becken bildet. 

 ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Couesnon, siehe Minette (Fluss)